Николай Жданов:
 Жданов, Николай Александрович (1867—1928) — русский военачальник, генерал-майор.
 Жданов, Николай Васильевич (1860 — после 1917) — земский деятель, член III Государственной думы от Самарской губернии.
 Жданов, Николай Викторович (в монашестве Нектарий; род. 1987) — иеромонах Русской Православной Церкви, бывший наместник Посольского Спасо-Преображенского монастыря.
 Жданов, Николай Николаевич (1902—1966) — советский военный деятель, генерал-полковник артиллерии (1955), кандидат военных наук, доцент, член-корреспондент Академии артиллерийских наук.